ETM, sigle composé des trois lettres E, T et M, peut faire référence à :

 énergie thermique des mers (ou énergie maréthermique) ;
 élément-trace métallique ;
 Ensemble Théâtral Mobile, une compagnie théâtrale belge ;
 Étude sur les transports maritimes, une publication annuelle de la CNUCED ;
 examen tomodensitométrique ;
 espace de travail mutualisé ;
 épreuve théorique moto ;
 École des technologies musicales, devenue École des musiques actuelles, à Genève.
 (maritime) Entreprise de travail maritime : structure commerciale ayant pour fonction de déclarer (enrôler) un marin selon la législation en vigueur précise selon le poste occupé.

ETM est une abréviation qui peut faire référence à :
 étude de marché, dans le jargon marketing.